Vanmarcke ist der Familienname folgender Personen:
Erik Vanmarcke (* 1941), belgisch-US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Rosa Gilissen-Vanmarcke (* 1944), deutsche Bildhauerin
 Sep Vanmarcke (* 1988), belgischer Straßenradrennfahrer